Nicola Nisco – militare italiano
 Nicola Nisco – patriota, economista e politico italiano